Der Cupra Formentor ist ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé der spanischen Automobilmarke Cupra.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf das Modell präsentierte Cupra im März 2019 auf dem Genfer Auto-Salon mit der seriennahen Studie Formentor Concept.

Das Serienmodell des Formentor sollte ein Jahr später ebenfalls in Genf vorgestellt werden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Auto-Salon am 28. Februar 2020 abgesagt, weshalb die Premiere am 3. März 2020 nur via Livestream im Internet zu sehen war. Ab dem 8. Juli 2020 konnte die in Deutschland auf 310 Exemplare limitierte First Edition gegen eine Anzahlung von 1000 Euro reserviert werden. Seit Herbst 2020 werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert.

Der Formentor ist das erste eigenständig entwickelte Modell der 2018 von Seat ausgegliederten Marke Cupra. Benannt ist das Fahrzeug nach dem Cap Formentor auf Mallorca. Die Produktion erfolgt im spanischen Martorell. Der Formentor basiert wie unter anderem der Seat Leon IV und der VW Golf VIII auf dem modularen Querbaukasten MQB evo des Volkswagen-Konzerns.

Sicherheit 
Anfang 2021 wurde der Formentor vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wurde die Baureihe zunächst von einem 1,5-Liter-TSI-Motor mit 110 kW (150 PS) und Vorderradantrieb oder einem Zweiliter-TSI-Motor mit 228 kW (310 PS) und Allradantrieb. Seit Januar 2021 ist zudem ein 1,4-Liter-Otto-Hybrid mit 180 kW (245 PS) und Vorderradantrieb erhältlich. Einen Monat später folgte noch eine Variante mit 150 kW (204 PS). Ebenfalls im Februar 2021 präsentierte Cupra den auf 7.000 Exemplare limitierten VZ5 mit dem aus dem Audi RS3 bekannten 2,5-Liter-Fünfzylinder-Motor. Äußerlich unterscheidet er sich durch einen geänderten unteren Lufteinlass vorne sowie die beidseitigen, schräg übereinander angeordneten Doppelendrohre.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 52.040 Cupra Formentor neu zugelassen worden. Mit 32.638 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell